Хшонстовице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 6637 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Хшонстовице
 Данец
 Домбровице
 Дембе
 Дембска-Кузня
 Фальмировице
 Лендзины
 Нивки
 Сухы-Бур

Соседние гмины 
 Гмина Избицко
 Гмина Озимек
 Ополе
 Гмина Тарнув-Опольски
 Гмина Турава

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства